Wolf Rock (Cornwall), een rotseiland en een vuurtoren voor de kust van het Engelse Cornwall
Wolf Rock (Lord Howe-eiland), een rif bij het Australische Lord Howe-eiland
Wolf Rock (Queensland), een groep rotsen voor de kust van de Australische deelstaat Queensland